Papa Sergio I (687-701)
 Papa Sergio II (844-847)
 Papa Sergio III (904-911)
 Papa Sergio IV (1009-1012)